Курне — село, Житомирська область, Пулинський район, Курненська сільська рада
 Курне — селище, Житомирська область, Пулинський район, Курненська сільська рада
 Курне — вантажна станція Коростенської дирекції Південно-Західної залізниці